Ferramenta - em inglês, tool
Ou ainda:
Tool -  uma banda rock heavy metal norte-americana.
Tool (álbum) - demo da banda homônima, lançado em 1991

Localidades

Tool (Texas)

Desambiguação